Martin Štěpánek ist der Name folgender Personen:

* Martin Štěpánek (Schauspieler) (1947–2010), tschechischer Schauspieler
 Martin Štěpánek (Eishockeyspieler) (* 1971), tschechischer Eishockeyspieler
 Martin Štěpánek (Apnoetaucher) (* 1977), tschechischer Apnoetaucher
 Martin Štěpánek (Grasskiläufer) (* 1982), tschechischer Grasskiläufer
 Martin Štěpánek (Tennisspieler), tschechischer Tennisspieler 
 Martin Štěpánek (Curler), tschechischer Curler 
 Martin Štěpánek (Schwimmer), tschechischer Schwimmer im Behindertensport